Волк может означать:
  — хищное млекопитающее из семейства псовых.
  — род млекопитающих из семейства псовых.
  — хищное млекопитающее семейства псовых.
  — хищное млекопитающее семейства псовых.
  — вымершее сумчатое млекопитающее.
 Волк — славянское мужское имя.

Фильмы 
 «Волк 359» — телефильм 1964 года, 8 серия 2 сезона телесериала «За гранью возможного».
 «Капкан для „Волка“» — фильм 1984 года.
 «Волк» () — американский фильм ужасов 1994 года.
 «Волк» — фильм 2007 года.
 «Волк» () — шведский фильм-драма 2008 года.
 «Волк» () – французский фильм 2009 года.
 «Волк» — российский телесериал 2020 года.

Техника 
 Волк (пищаль) авторства Андрея Чохова
 «Волк» (1856—1869) — 11-пушечный винтовой корвет русского императорского флота типа «Боярин».
 «Волк» (1916—1936) — подводная лодка Российского императорского флота типа «Барс».
 «Волк» (1953—1991) — сторожевой корабль проекта 50.
 «Волк» (с 1991) — атомная подводная лодка проекта 971.
 «Волк» — лёгкая колёсная платформа бронеавтомобилей.
 «Урал Волк» — модификация мотоцикла «Урал».

Персоналии 
Фамилия
 Волк, Борис Васильевич (1917—1939) — Герой Советского Союза.
 Волк, Валентина Филипповна (1929—2006) — свинарка колхоза «Коммунист», Герой Социалистического Труда.
 Волк, Владимир Иванович (1915—1991) — слесарь-инструментальщик НПО «Исток», Герой Социалистического Труда.
 Волк, Игорь Петрович (1937—2017) — советский космонавт, Герой Советского Союза.
 Волк, Илья Фёдорович (1893—1975) — советский звукооператор.

 Волк, Ирина Иосифовна (1913—1980?) — советская журналистка, детская писательница.
 Волк, Ирина Владимировна  (род. 1977) — помощница министра внутренних дел России, официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции.

Волк, Родольфо (1906—1983) — итальянский футболист.
Волк, Степан Степанович (1921—1993) — историк революционно-народнического движения 1870—1880-х годов в России, доктор наук.

Прочее
 Волк — русский воевода князя Святослава Игоревича.
 Волк (Вит) — литовский князь, потомок полоцких князей, потомок Рогволда и Всеслава Чародея.
 Григорий Павлович Волк — основатель русского дворянского рода Волковых.
 Волки — древний литовский шляхетский род.

Топонимы 
 Волк — река в Хмельницкой области Украины.
 Волк — остров в северной части Онежского озера.

Прочее 
 Волк — созвездие южного полушария неба.
 Волк — музыкально-теоретический термин; то же, что волчья квинта
 Волк — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 ВолК — Волжский Конвент, фестиваль ролевых игр.
 Капитолийская волчица () — бронзовая скульптура, изображающая волчицу, вскармливающую Ромула и Рема.
 Волчица и пряности — популярная японская серия ранобэ.

См. также 

 
  ()